Hely ist der Familienname folgender Personen:

 Cuthbert Hely, englischer Lautenist und Komponist
 Hovenden Hely (1823–1872), irischer Entdeckungsreisender, Großgrundbesitzer und Politiker
 Peter Hely (1944–2005), australischer Jurist

Siehe auch:
 Hely-Hutchinson
 Heli
 Helly